Хесус Пења има више значења:

 Хесус Пења (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Хесус Пења (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику